Het Nederlands kampioenschap dammen 1970 werd van 21 maart tot en met 4 april in Apeldoorn gespeeld door 12 deelnemers. 
Winnaar met 17 punten uit 11 partijen werd Ton Sijbrands due daarmee voor de 3e keer de nationale titel behaalde.

Resultaten

Externe link
 Scoretabel op Toernooibase

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1970
Sportevenement in Apeldoorn